Dit is een lijst van bergen in de Andes. Deze lijst bevat 775 bergen.

Zesduizender

Hoger dan 6.500 m

6.500 - 6.250 m

6.250 - 6.000 m

Vijfduizender

6.000 - 5.750 m

5.750 - 5.500 m

5.500 - 5.250 m

5.250 - 5.000 m

Vierduizender

5.000 - 4.750 m

4.750 - 4.500 m

4.500 - 4.250 m

4.250 - 4.000 m

Zie ook 
 Lijst van hoogste bergen ter wereld
 Lijst van bergen in Zuid-Amerika

Andes
 
Andes